Le nom Mike MacDonald est porté par les personnes suivantes :
 Mike MacDonald (1954-2018), un acteur canadien ;
 Mike MacDonald (né en 1980), un joueur de rugby à XV international américain.